Свердло́вская на́бережная — одна из основных магистралей вдоль правого берега реки Невы. Проходит в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга от Арсенальной улицы до реки Охты.

История

Название 
Первоначально, с 16 апреля 1887 года, набережная называлась Полю́стровской (в оригинальном написании — Палюстровская) — по Полюстрову, и проходила от Арсенальной улицы до нынешнего Пискарёвского проспекта. Имя Свердловская — в честь Я. М. Свердлова — ей дали в 1925 году, поскольку набережная проходила вдоль разрушенного в 2000-е годы станкостроительного завода его имени (до 1922 года машиностроительный завод «Феникс», c 1965 года — Станкостроительное объединение имени Свердлова).

14 августа 1958 года набережную продолжили до Большой Пороховской улицы, включив в её состав часть Большеохтинского проспекта. 5 июля 1971 года её юридически продолжили до устья реки Охты. Этот участок ещё с XVIII века носил историческое название Охтинская набережная (по названию реки и Охтинских поселений при судостроительной верфи). После постройки Малоохтинского моста набережная была продлена до Большеохтинского моста.

Нынешняя длина сформировалась 14 августа 2007 года. В этот день на карте города появилась Малоохтинская набережная, в состав которой включили участок Свердловской набережной от реки Охты до Красногвардейской площади.

В 2008 году православная общественность обратилась к губернатору города с просьбой убрать из названия набережной имя Свердлова и вернуть ей прежнее название — Полюстровская. Член Топонимической комиссии А. Д. Ерофеев тогда высказал свое мнение, что говорить о возвращении исторического имени в данном случае нельзя: за годы своего существования Свердловская набережная увеличилась в несколько раз. На заседании 30 мая 2016 года топонимическая комиссия большинством голосов одобрила переименование, но оно так и не состоялось.

Дорожные сооружения 
В 1964 году был устроен пирс напротив Ленинградского металлического завода, к нему из цеха протянули железную дорогу, а на пересечении с проезжей частью обустроили переезд. Пирс и переезд потребовались для транспортировки гидротурбин из цеха на баржи. В 1990-х годах переезд демонтировали, но, по данным на 2022 году, АО «Силовые машины» (владелец завода) по-прежнему использует пирс. Сам пирс делает невозможным транзитный проход и проезд по нижнему уровню Свердловской набережной.

В 1970 году был построен участок стенки Свердловской набережной от реки Охты до Арсенальной улицы.

В 2022 году стало известно, что на Свердловской набережной появится дополнительный спуск с верхнего уровня, на котором находится проезжая часть, к нижнему. Он расположится возле перекрестка с Пискаревским проспектом и будет состоять из лестницы и пандуса, которые будут созданы на месте нынешнего травяного откоса.

Адреса 

 Дом 12 — особняк И. А. Шарлье, перестроенный в 1849 году из здания XVIII века. Шарлье был консулом Бельгии, служил управляющим на заводе Розенкранца. В д. 12 расположен завод «Красный выборжец».
 Дом 22 — дача Дурново: 1780-е гг., арх. Львов Н. А.; 1-я четв. XIX в., арх. Михайлов А. А. 2-й; 1870 г., арх. Фонтана Л. Ф.
 Дом 34 — производственные здания пивоваренного завода «Новая Бавария». 1889 год, архитектор Ф. Б. Нагель. С 1992 года здания и земельный участок приватизированы в составе ЗАО «Игристые вина».
 Дом 40 — Дача Безбородко (усадьба Кушелева-Безбородко, «Кушелева дача») — усадьба и парковый ансамбль, архитекторы Джакомо Кваренги, Н. А. Львов. До начала XX века в парке находились аллея скульптур, искусственные руины, грот и статуя Екатерины II. За зданием дачи в 1901 году по проекту архитектора А. В. Кащенко была построена церковь Святого Пантелеймона-целителя.
 Дом 44 — на этом месте до 2009 года стояло четырёхэтажное здание механического завода акционерного общества «Промет». Завод был основан в 1915 году и занимался выпуском вооружения: здесь выпускали мины и бомбы, миномёты, прожекторы и прожекторные станции. Главное здание заводоуправления было построено по проекту архитектора Федора Тейхмана в стиле модерн. В начале 2000-х главный дом начали надстраивать дополнительными этажами, однако проект был заморожен. В 2009 году здание снесли, на его месте к 2013 был построен бизнес-центр.
 Дом 46 (Пискарёвский проспект, 1—3)— производственные здания и казарма Охтинской бумагопрядильной мануфактуры. Архитектором Р. H. фон Генрихсеном в 1852—1854 годах, перестраивались В. В. Шаубом в 1900-е. В 2007 году начат снос зданий со стороны двора.

Примечания

Литература

Ссылки